Морас:

 Морас — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Морас, Бернард Блазиус (род. 1941) — католический архиепископ архиепархии Бангалора.
 Морас, Вальтер (1856-1925) — немецкий пейзажист.
 Морас, Вангелис (род. 1981) — греческий футболист, центральный защитник.